Pulcheria – nome proprio di persona italiano femminile
Pulcheria Teodosia – figlia di Teodosio I
Elia Pulcheria – imperatrice bizantina come reggente per Teodosio II e santa